Il toponimo Găneasa può riferirsi a diverse località della Romania:
 Găneasa, comune del distretto di Ilfov
 Găneasa, comune del distretto di Olt